Лас Палапас има више значења:

 Лас Палапас (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Палапас, Ел Конфликто (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палапас, Балнеарио (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палапас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Палапас, Ел Муерто (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Палапас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палапас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палапас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палапас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику